A política do Saara Ocidental tem lugar num quadro de uma área reivindicada por ambos os sarauis da República Árabe Saaraui Democrática e o Reino de Marrocos, que controla a maioria do território.

Colonizada pela Espanha de 1884 a 1975, como Saara espanhola, o território foi listado nas Nações Unidas como um processo de descolonização incompleto desde a década de 60, tornando-o no último grande território a continuar a ser uma colónia eficazmente. O conflito é em grande parte entre o Reino de Marrocos e da Argélia - organização nacionalista apoiada pela Frente Polisário (Frente Popular para a Libertação de Saguia el-Hamra e Rio de Oro), que em Fevereiro de 1976 foi formalmente proclamada a República Árabe Saaraui Democrática (RASD), agora basicamente administrada por um governo no exílio em Tindouf, na Argélia.

Na sequência de acordos de Madrid, o território foi dividido entre Marrocos e Mauritânia, em novembro de 1975, com Marrocos a ficar com dois terços do norte. Mauritânia, sob pressão dos guerrilheiros da Frente Polisário, abandonou todas as reivindicações sobre a sua porção em agosto de 1979. Uma porção é administrado pela República Árabe Saaraui Democrática.

A RASD é membro da Organização da Unidade Africana desde 1984, e foi membro fundador da União Africana.

As atividades da guerrilha continuaram até as Nações Unidas imporem um cessar-fogo, implementado a 6 de setembro de 1991, através da  Missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental (MINURSO). A missão de patrulhas atuou na linha de separação entre os dois territórios.

Em 2003, o enviado especial da ONU para o território, James Baker, apresentou o Plano Baker, conhecido como Baker II, que propunha dar  imediata autonomia à Autoridade do Saara Ocidental durante um período de transição de cinco anos, para se preparar para um referendo, oferecendo aos habitantes do território a possibilidade de escolher entre a independência, a autonomia no seio do Reino de Marrocos ou a completa integração com Marrocos. A Frente Polisário aceitou o plano, mas Marrocos rejeitou-o. Anteriormente, em 2001, Baker tinha apresentado o  chamado Baker I, segundo o qual a disputa seria  resolvida através da autonomia do Saara Ocidental, dentro da soberania marroquina, mas a Argélia e a Frente Polisário recusaram. A Argélia tinha proposto a divisão do território de vez.
Em 1991, o referendo - sobre a independência ou a integração em Marrocos - foi acordado por Marrocos e pela Frente Polisário, mas nunca ocorreu.

Sufrágio
A parte da população  que vive nos territórios ocupados pelo Marrocos participa nas eleições nacionais e regionais marroquinas.
Aqueles que vivem nas zonas liberadas, sob controle da Frente Polisario,  e os que vivem nos campos de refugiados saarauis, em Tindouf, na Argélia, participam nas eleições para a República Árabe Saaraui Democrática.

Ver também 
 Conflito do Saara Ocidental
 Muro do Saara

Ligações externas 
 BARATA, Maria João Ribeiro Curado. Identidade, autodeterminação e relações internacionais: o caso do Saara Ocidental. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, março de 2012. 
 Vídeo: Life is Waiting: Referendum and Resistance in Western Sahara (2015), de  Iara Lee.